Рейд — різновид наступальних дій з метою ведення високоманеврених, активних і самостійних бойових дій в тилу противника
 Рейд — прибережний водний простір поблизу порту, придатний для стоянки суден на якорі
 RAID () — надлишковий масив незалежних/недорогих дисків для комп'ютера.
 3422 Рейд — астероїд

Фільми 
 Рейд (фільм) — індонезійський фільм 2011 року.
 Рейд. Сила нескорених — документальний фільм про рейд українських військ у 2014 р. на Донбасі.

Прізвища  
 Емі Рейд — американська порноакторка
 Робін Рейд — британський боксер